Vox Machina pode referir-se a:

 Critical Role (campanha 1), primeira campanha da websérie de Critical Role, que transmitiram pelo Twitch suas sessões de Dungeons & Dragons interpretando o grupo Vox Machina 
 Critical Role: Vox Machina Origins, série de quadrinhos que conta a história do grupo Vox Machina antes do início da transmissão da primeira campanha no Twitch
 The Legend of Vox Machina, série animada que adaptou a primeira campanha de Critical Role para uma animação distribuída pela Amazon Prime Video